Andrea Fabbrini (1974) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Diego Fabbrini (1990) – calciatore italiano
 Fazio Fabbrini, noto anche con lo pseudonimo di Fiaccola (1926-2018) – politico e partigiano italiano
 Giovanni Fabbrini o Fabrini (1516-1580) – grammatico, linguista e umanista italiano
 Giuseppe Antonio Fabbrini – pittore italiano
 Jean diter Nicolas Fabbrini (1913-1978) – calciatore francese

Pagine correlate
Fabrini